Шестая часть мира — немой фильм 1926 года, снятый режиссёром Дзигой Вертовым. Фильм «Шестая часть мира»- настоящий кино-рекорд своего времени по масштабу и разнообразности охватываемых локаций (столицы и окраины СССР и зарубежные страны), по количеству героев (представители самых различных национальных сообществ, классовых принадлежностей), по числу задействованных участников съёмочной группы. Фильм снят по заказу внешнеторгового предприятия Госторг с целью пропагандирования экспортных возможностей Советского Союза внутри страны и за её пределами. Преодолевая рамки формального технического задания, Вертов создавал кинематографический образ нового Союза, словно нового мира. Акцентируя внимание на культурном и экономическом разнообразии, фильм на самом деле является призывом к объединению для построения социалистического общества. Сочетая кинохронику и found footage, Вертов редактировал эпизоды, снятые восемью командами киноков (киноки) во время их поездок. По словам Вертова, фильм предвосхищает появление звуковых фильмов, используя постоянную «слово-радио-тему» в титрах. Благодаря «Шестой части света» и его следующему полнометражному фильму «Одиннадцатый год» (1928) Вертов вырабатывает свой стиль, в котором он преуспеет в своем самом известном фильме «Человек с киноаппаратом» (1929).

Сюжет 
Фильм начинается с больших графических плакатных интертитров «Вижу» далее следуют кадры, репрезентирующие капиталистическое общество Америки (угнетение и эксплуатация афроамериканского населения). Затем Вертов переключает внимание на аудиторию (Вы), а затем на отдельного зрителя (Ты). Режиссёр знакомит зрителя с жизненно важным сельскохозяйственным производством, которое приносит экспортную выручку (кадр таблички с названием корабля «Гринвич»), чтобы Россия могла покупать машины для производства новых машин (кадр фрезерного станка). Далее сюжетная канва фильма представляет собой экскурс по национальным окраинам Советского союза от заполярных широт до южных границ. Демонстрируется как Ленин (снятый сверху вниз с носа) доставляет новые породы собак на Новую Землю, и их приглашают на борт послушать граммофонную запись самого Владимира Ленина. Действие следующего эпизода происходит уже в Бухаре, где снят городской пейзаж с полуразваленной ветхой мечетью, эти кадры сопоставляются со следующим далее урбанистическими ландшафтами Ленинграда, где по городу мчаться современные трамваи. Далее Вертов переходит от города, непосредственно к героям, их окружающей среде, и их крупным планам. Показаны киргиз с восседающим на руке гигантским орлом, медведь в окружении тявкающих собак, лиса, попавшая в капкан и еще одна любимица ребенка, кайры, чайки, человек, стреляющий в соболя на вершине сосна, лесная куница, овца, которую тащат в море для стирки, и другие овцы, вынужденные с той же целью прыгнуть в реку — титры сюрреалистичны: «Ты — моешь ли ты свою овцу в море / или моешь ли ты своих овец в реке /…». Затем следует фрагмент, где звероловы несут свои меха на фабрику Госторг в обмен на промышленные товары. Каждый вносит свой вклад в народное хозяйство. Можно выделить фрагмент транспортировки апельсинов, где процесс показан с помощью стоп-кадров от сбора урожая, до погрузки на судно. Следующий ряд фрагментов отражает начавшийся процесс модернизации и индустриализации. Возникают образы изоляторов электропередач и деревенского электроэнергетического кооператива. Осетров поднимают из резервуаров с помощью новейшего оборудования для производства икры. Специальные машины сбивают масло, обмолачивают пшеницу, собирает лен и очищают хлопок. Торжествует технический прогресс, хотя в СССР все еще есть люди, которые верят в Мухаммеда, Христа, Будду, и существуют сибирские шаманы. «Шестая часть мира» — фильм о дружбе советских народов, синтезирующий все его предшествующие профессиональные и личные опыты, стране, где все производят и строят социализм. Он начинается с рабства и заканчивается присоединением развивающихся стран к социалистической революции.

История создания 
В начале 1918 года Дзига Вертов стал редактором киножурнала «Кинонеделя» Московского кинокомитета. Не имея формального образования в области монтажа, он научился создавать последовательную кинохронику из минимального количества материалов. Практикуясь в монтаже различных короткометражных фильмов, Вертов начал теоретизировать свой взгляд на монтаж. В надежде применить свои теории на практике в 1922 году он сформировал первую группу киноки, и начал выпускать серию фильмов «Киноправда». В то время Вертов публиковал в специализированных изданиях очерки, в которых подробно излагал свои теории кино. В 1924 году в Госкинско была создана документальная секция под названием «Культкино», заведующей которой был назначен Вертов. В 1925 году Госторг, Центральная государственная торговая организация, искал режиссера для фильма, пропагандирующего внутреннюю торговлю и восхваляющего достоинства нового общественного строя. «Шестая часть света» была произведена «Культкино» в рамках «Совкино».

В интервью, данном журналу «Кино» в августе 1926 года, Вертов объяснил свои намерения по созданию кинофильма: "Шестая часть света — это больше, чем просто фильм, больше, чем то, что обычно обозначают термином «фильм». «Шестая часть света» выходит за рамки кинохроники, комедии или успешного художественного фильма; это уже следующий этап концепции «кино». Наш лозунг: Эту работу должны увидеть все граждане Союза Советских Социалистических Республик в возрасте от 10 до 100 лет. В десятую годовщину Октября не должно быть ни одного тунгуса, который не видел бы «Шестую часть света».

Фильм следует концепции «кино-правда / кино-глаз» Вертова, которая состоит в объективном (теоретически) показе повседневной реальности путем съемки повседневных сцен.

Критическая оценка 
Фильм был хорошо принят «Правдой». Высоко оценивая фильм, журнал «Советский Экран» писал: «Эти фильмы показывают нам, что отечественная кинематография нашла правильный путь». Однако видные критики подвергли его критике. Виктор Шкловский в своей статье «Киноглаза и титры» обвинил фильм в вымысле . По словам критика Ипполита Соколова, фильм представляет собой «монтажную деформацию фактов». Фильм практически не использовался официальной пропагандой, и Вертов был исключен из производства «Совкино» в 1927 году по обвинению в более чем трехкратном превышении первоначального бюджета в 40 000 рублей (фактически фильм стоил вдвое больше этого бюджета).

Ссылки 
 
 
 

Немые фильмы СССР
Фильмы СССР 1926 года
Документальные фильмы СССР